Rückersdorf kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Dolní Řasnice, ort,

Tyskland 

 Rückersdorf, Brandenburg, kommun, Brandenburg, 
 Rückersdorf, Thüringen, kommun, Thüringen, 
 Rückersdorf, Bayern, kommun, Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken,